Роберт III (Руперт; умер ранее 834) — франкский аристократ, граф в  и . По одной из версий был отцом Роберта Сильного, родоначальника французской королевской династии Робертинов, которая в конце X века получила название династии Капетингов.

Биография 
Роберт происходил из знатного франкского рода и был сыном , графа в  и .

Известно, что граф Роберт пользовался уважением франкского императора Людовика I Благочестивого. Впервые в источниках он упоминается в 812 году, когда находился в императорском дворце в Ахене. После 816 года архиепископ Реймса Эббон получил от императора письмо, в котором тот просит обеспечить церковную защиту и поддержку с помощью графа Роберта. В дальнейшем архиепископы Реймса получали от графов Вормсгау поддержку, когда пытались сохранить свои владения в «области ».

В 819 году император Людовик вернул  владения, которые ранее были отобраны, когда граф Роберт был королевским управляющим, а в 823 году Роберт засвидетельствовал императорскую хартию о возвращении тому же монастырю поместий в Хардте.

В 825 году император назначил Роберта вместе с майнцским архиепископом  императорским посланником в области Майнца.

Роберт был женат на , дочери графа Орлеана Адриана. В 834 году она вместе с сыном  сделали пожертвование Лоршскому монастырю пожертвование для поминания души Роберта, который к этому времени умер.

Семья 
Жена: , дочь графа Орлеана Адриана. Дети:
 Ода; муж: , граф Ворсмгау с 840 года.
  (815—837), граф Ворсмгау в 834—837 годах.
 дочь; муж: Мегингос I, граф Ворсмгау в 876 году.
 Роберт IV, граф Вормсгау.

Историк Карл Глёкнер выдвинул версию о том, что Роберт IV, сын Роберта III, является одним лицом с Робертом Сильным (умер в 866), родоначальником французской королевской династии Робертинов (Капетингов). Она была поддержана и развита . Граф Роберт IV упоминается как «Роберт, сын графа Роберта» () в 836 году в хартии о дарении Лоршскому аббатству двух имений в округе Меттенхейм в Вормсгау. Хотя эта гипотеза не подтверждается напрямую первичными источниками, она согласуется с версией Видукинда и «Ксантенских анналов» о франконском происхождении Роберта Сильного. В основе такого предположения, в первую очередь, лежат данные ономастики. Его сторонниками в том числе утверждается, что среди французской знати первой половины IX века имя Роберт было уникальным. Однако в тот период был ещё как минимум один Роберт — сеньор или граф Сессо в Берри. Однако эта версия происхождения Робертинов (Капетингов) в настоящее время наиболее распространена.

Существует гипотеза о том, что сыном Роберта также мог быть Эд I, граф Труа, Блуа и Шатодёна.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Робертины
Графы Вормсгау
Графы Франции IX века
Персоналии Франкского государства IX века